Tachizaki ist der Familienname folgender Personen:

 Fuyuko Tachizaki (* 1989), japanische Biathletin
 Mikito Tachizaki (* 1988), japanischer Biathlet und Skilangläufer